HND steht für:
 Heeres-Nachrichtendienst in Österreich (umgangssprachlich)
 Hochwassernachrichtendienst Bayern des Bayerischen Landesamts für Umwelt
 Honduras, als Länderkürzel nach ISO 3166
 Flughafen Tokio-Haneda in Japan (IATA-Code)

HND